Colonia las Palmas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia las Palmas, Puebla, ort, Tlapanalá, 
 Colonia las Palmas, Guanajuato, ort, Celaya, 

Robotskapade Mexikoförgreningar